Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Fußball-Liga 2021/22.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal anführten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Relegation,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Relegation, wobei Vorlagen zu Eigentoren oder Strafstößen nicht berücksichtigt werden,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II, U19 oder U17 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten, U19- oder U17-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund sowie des SC Freiburg.

Rückzug von Türkgücü München 
Im Anschluss an den 31. Spieltag musste Türkgücü München vom Spielbetrieb zurückziehen. Alle Partien mit Beteiligung des Vereins wurden vom DFB annulliert, Spielerstatistiken wie Tore, Vorlagen und Verwarnungen blieben davon jedoch unangetastet. Die Kaderliste von Türkgücü München wurde darüber hinaus nur bis einschließlich des 31. Spieltags geführt.

Kader

1. FC Magdeburg 

Trainer: Christian Titz
Kapitän: Tobias Müller

Eintracht Braunschweig 

Trainer: Michael Schiele
Kapitän:  Jasmin Fejzić

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Marco Antwerpen (1–38), Dirk Schuster (Relegation)
Kapitän: Jean Zimmer

TSV 1860 München 

Trainer: Michael Köllner
Kapitän: Sascha Mölders (1–18), Stefan Lex (19–38)

SV Waldhof Mannheim 

Trainer: Patrick Glöckner
Kapitän: Marcel Seegert

VfL Osnabrück 

Trainer: Daniel Scherning
Kapitän: Marc Heider

1. FC Saarbrücken 

Trainer: Uwe Koschinat
Kapitän: Manuel Zeitz

SV Wehen Wiesbaden  

Trainer: Rüdiger Rehm (1–13), Nils Döring & Mike Krannich (Interimstrainer am 14. und 15. Spieltag), Markus Kauczinski (15–38)
Kapitän:  Sebastian Mrowca

Borussia Dortmund II  

Trainer: Enrico Maaßen
Kapitän: Franz Pfanne

FSV Zwickau  

Trainer:  Joe Enochs
Kapitän: Johannes Brinkies

SC Freiburg II  

Trainer: 
Kapitän: Johannes Flum

SV Meppen 

Trainer: Rico Schmitt
Kapitän: Thilo Leugers

FC Viktoria Köln 

Trainer: Olaf Janßen
Kapitän: Marcel Risse

Hallescher FC 

Trainer: Florian Schnorrenberg (1–20), André Meyer (21–38)
Kapitän: Jonas Nietfeld

MSV Duisburg 

Trainer:  (1–11), Uwe Schubert (Interimstrainer am 12. Spieltag), Hagen Schmidt (13–36), Torsten Ziegner (37–38)
Kapitän: Moritz Stoppelkamp

SC Verl 

Trainer:  (1–26), Michél Kniat (27–38)
Kapitän:  Mael Corboz

FC Viktoria 1889 Berlin  

Trainer: Benedetto Muzzicato (1–27), David Pietrzyk (Interimstrainer am 28. Spieltag), Farat Toku (29–38)
Kapitän: Christoph Menz

Würzburger Kickers 

Trainer: Torsten Ziegner (1–11), Danny Schwarz (12–25), Ralf Santelli (Interimstrainer vom 26. bis zum 38. Spieltag)
Kapitän: Christian Strohdiek (1–8), Hendrik Bonmann (8–38)

TSV Havelse 

Trainer: Rüdiger Ziehl
Kapitän: Tobias Fölster

Türkgücü München 

Türkgücü München stellte nach dem 31. Spieltag den Spielbetrieb ein.

Trainer:  (1–9), Peter Hyballa (10–16),  (Interimstrainer vom 17. bis zum 20. Spieltag),  (21–31)
Kapitän:  Mërgim Mavraj

Siehe auch 
 Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2021/22
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2021/22

Anmerkungen

Einzelnachweise 

3. Fußball-Liga 2021/22
3. Fußball-Liga 2021/22
Kaderliste